Јирген Мелцер и Филип Печнер су били браниоци титуле, али су изгубили у четвртфиналу од првог дубла света и каснијих шампиона браће Боба и Мајка Брајана. Американци су у финалу савладали Роберта Линдстеда и Орију Текауа са 6–3, 6–4, 7–6(7–2). Тако су дошли до свог другог вимблдонског пехара и једанаесте гренд слем титуле.

Носиоци 
 

  'Боб Брајан /  Мајк Брајан (победници)
  Макс Мирни /  Данијел Нестор (друго коло)
  Махеш Бупати /  Леандер Паес (друго коло)
  Рохан Бопана /  Ајсам-ул-Хак Куреши (прво коло)
  Јирген Мелцер /  Филип Печнер (четвртфинале)
  Микаел Љодра /  Ненад Зимоњић (полуфинале)
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (прво коло)
  Роберт Линдстед /  Орија Текау (финале)

  Ерик Буторак /  Жан-Жилијен Рожер (друго коло)
  Марк Ноулс /  Лукаш Кубот (прво коло)
  Весли Муди /  Дик Норман (треће коло)
  Хуан Игнасио Чела /  Едуардо Шванк (треће коло)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес (друго коло)
  Марсел Гранољерс /  Томи Робредо (треће коло)
  Марк Лопез /  Давид Мареро (друго коло)
  Данијеле Брачали /  Франтишек Чермак (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Вимблдон 2011 — мушкарци појединачно
 Вимблдон 2011 — жене појединачно
 Вимблдон 2011 — женски парови
 Вимблдон 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Жреб на сајту АТП 
 Жреб на сајту -{protennislive.com}-
 Жреб  на сајту ИТФ

Вимблдон 2011.